Sezon 2007/2008 był 16. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytułu nie obroniła drużyna Pobeda Prilep. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Rabotniczki Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
15 goli – Iwica Gligorowski (FK Miłano)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Przypisy

Bibliografia 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2007 w Macedonii
2008 w Macedonii